Nesson bezeichnet:

 Nesson (Thessalien), antike Stadt in Thessalien

Nesson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Nesson (* 1939), US-amerikanischer Jurist
 Sara Nesson, Filmregisseurin und -produzentin